|}
Die Bahnstrecke Chaschuri–Wale verbindet in Georgien die Bahnstrecke Poti–Baku mit dem Kur- und Badeort Bordschomi und darüber hinaus mit Wale.

Geschichte 
Der Streckenabschnitt zwischen Chaschuri und Bordschomi ging 1884 in Betrieb und wurde 1937 elektrifiziert. Als zweiter Abschnitt folgte 1947 die Strecke bis Wale, die 1967 mit einer Oberleitung versehen wurde. Die Eisenbahninfrastruktur und der Verkehr auf der Strecke werden heute von der Georgischen Eisenbahn, Sakartwelos Rkinigsa, betrieben.

Die Bahnstrecke Chaschuri–Wale ist 91 Kilometer lang. Sie wurde in der russischen Breitspur errichtet  und ist durchgehend mit 3000 V Gleichstrom elektrifiziert.

Betrieb 
Personenverkehr findet auf der Strecke nur noch von Chaschuri bis Bordschomi statt. Hier verkehren durchgehende Züge von und nach Tiflis. In Bordschomi schließt eine Schmalspurbahn an, die weiter nach Bakuriani führt.

Galerie

Literatur 
 Neil Robinson: World Rail Atlas. Band 8: The Middle East and Caucasus. 2006, ISBN 954-12-0128-8.

Weblinks 
 Homepage der Georgischen Eisenbahn (georgisch, englisch, russisch).

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Georgien
Spurweite 1520 mm
Spurweite 1524 mm
Innerkartlien
Samzche-Dschawachetien